La La Land (filme) - dirigido por Damien Chazelle e estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone
 La La Land (canção) - da cantora Demi Lovato